Publizistik (von lateinisch publicare  „veröffentlichen“) steht für:

 Publizistik (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Kommunikationsforschung (ab 1956)
 Publizistikwissenschaft, wissenschaftliche Disziplin zum Publikationswesen

Siehe auch:
 Reichspublizistik (17.–18. Jh.)
 Publikation (Veröffentlichung)
 Publizist (Autor, Journalist, Schriftsteller)